Michał Warnia Gnoiński (ur. 6 maja 1806 w Przeorsku, zm. 27 lipca 1885 we Lwowie) – prezydent Lwowa, poseł do Sejmu Krajowego Galicji II kadencji (1867-1869), adwokat, właściciel dóbr.

Życiorys 
Urodził się 6 maja 1806 jako syn Teodora i Urszuli z Woźnickich. Po ukończeniu studiów prawniczych osiadł we Lwowie. W czasie  Wiosny Ludów 1848 roku wybrany burmistrzem. Urząd pełnił krótko od 14 października do 23 listopada, na skutek rozwiązania Wydziału Miejskiego miasta przez rząd krajowy. W latach 1864-1881 prezes lwowskiej Izby Adwokackiej. Poseł do Sejmu Krajowego I kurii obwodu Złoczów, z okręgu wyborczego Złoczów. Od 11 marca 1880 do 28 marca 1883 pełnił urząd prezydenta miasta Lwowa. 17 czerwca 1869 otrzymał honorowe obywatelstwo tego miasta.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Franciszka Józefa oraz Orderem Żelaznej Korony III klasy.

Jego bratem był Aleksander Gnoiński (powstaniec listopadowy, zm. 1887).

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Wykaz Członków Sejmu krajowego królestwa Galicyi i Lodomeryi, tudzież Wielkiego Księstwa Krakowskiego w r. 1868. Lwów, 1868.
 Kronika. † Dr. Michał Gnoiński. „Kurjer Lwowski”. 206, s. 4, 28 lipca 1885.
 Kronika. Pogrzeb śp. M. Gnoińskiego. „Kurjer Lwowski”. 208, s. 4, 30 lipca 1885.
 
 Marian Tyrowicz: Gnoiński Michał (1805–1885). W: Polski Słownik Biograficzny. T. VIII. Wrocław – Kraków – Warszawa : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1959-1960, s. 156–157.

Literatura uzupełniająca 
 Adam Boniecki: Herbarz Polski. T. VI. Warszawa : Warszawskie Towarzystwo Akcyjne Artystyczno-Wydawnicze, 1903, s. 143–146.

Linki zewnętrzne 
 Michał Józef Gnoiński z Gnojnika h. Warnia (ID: 6.365.196) na str. Sejm wielki.

Burmistrzowie i prezydenci miast galicyjskich
Galicyjscy ziemianie
Honorowi obywatele Lwowa (zabór austriacki)
Polacy odznaczeni Orderem Korony Żelaznej
Polacy – odznaczeni Krzyżem Komandorskim Orderu Franciszka Józefa
Pochowani na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie
Polscy prawnicy
Polscy ziemianie
Posłowie Sejmu Krajowego Galicji II kadencji
Prezydenci Lwowa (zabór austriacki)
Urodzeni w 1806
Zmarli w 1885